Schloss Wehrda steht für Schlösser in Haunetal, Hessen:
 Gelbes Schloss Wehrda
 Rotes Schloss Wehrda